Sergio Álvarez può riferirsi a:
Sergio Álvarez (1965-), scrittore e giornalista colombiano.
Sergio Álvarez Conde (1986-), calciatore spagnolo, portiere.
Sergio Álvarez Díaz (1992-), calciatore spagnolo, centrocampista.